Gubser ist der Familienname folgender Personen:

 Charles S. Gubser (1916–2011), US-amerikanischer Politiker
 Kim Gubser (* 2000), Schweizer Freestyle-Skier
 Monica Gubser (1931–2019), Schweizer Schauspielerin
 Robin Gubser (* 1991), liechtensteinischer Fußballspieler
 Stefan Gubser (* 1957), Schweizer Schauspieler
 Steven Gubser (1972–2019), US-amerikanischer Physiker